Laingsburg – città della Contea di Shiawassee, Michigan (Stati Uniti d'America)
Laingsburg – capoluogo della Municipalità locale di Laingsburg (Sudafrica)